Een koortoren is een zeldzaam type kerktoren dat meestal in tweevoud voorkomt aan beide zijden van het koor. Deze torens kunnen als volwaardige toren zijn opgetrokken of slechts rijzen tot de dakvoet of daknok.

De plaatsing van koortorens tussen apsis en transept is een typisch Rijnlands kenmerk van kerkgebouwen van de romaanse architectuur en de romanogotische overgangsstijl.

Later ontstonden meer eezijdige koortorens, bijzonders in Beieren.

Verspreiding 
Kerkgebouwen in Nederland met koortorens zijn onder andere:
 Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopneming in Maastricht
 Sint-Servaasbasiliek in Maastricht
 Munsterkerk in Roermond
 Basiliek van de H.H. Wiro, Plechelmus en Otgerus in Sint Odiliënberg
 Sint-Martinuskerk in Spekholzerheide
Met een enig koortoren:
 Koorkerk in Middelburg

Kerkgebouwen in België met koortorens zijn onder andere:
 Onze-Lieve-Vrouwekathedraal in Doornik (koortorens aan weerszijden van apsidale transepten)

Kerkgebouwen in Duitsland met koortorens zijn onder andere:
 Dom (foto's) van Augsburg
 Dom van Bamberg
 Munster van Bonn
 Apostelenkerk in Keulen
 Sint-Gereonkerk in Keulen
 Sint-Kunibertkerk in Keulen
 Heilig-Hartkerk in Koblenz
 Sint-Kastorbasiliek in Koblenz
 Dom van Naumburg
 Dom van Worms
Met een enig kootoren:
 Sint-Ulrich-en-Afra (foto's) in Augsburg
 Sint-Mauritskerk (foto's) in Augsburg
 Munster Onze-Lieve-Vrouwe (foto's) in Donauwörth
 Heilig-Kruis-Kloosterkerk (foto's) in Donauwörth
 Oud Sint-Nikola in Landshut
 Sint-Martinkerk (foto's) in Memmingen

Kerkgebouwen in Frankrijk met koortorens zijn onder andere:
 Kathedraal van Chartres
Met een enig koortoren:
 Jacobijnenkerk (foto's) in Toulouse

Kerkgebouwen in Luxemburg met koortorens zijn onder andere:
 Sint-Salvatorkerk in Schengen

Kerkgebouwen in Oostenrijk met een koortoren zijn onder andere:
 Stephansdom in Wenen

Zie ook 
 Vieringtoren
 Westtoren

Kerktoren
Onderdeel van een kerkgebouw